Die Western & Southern Open 2015 waren ein Tennisturnier der WTA Tour 2015, das vom 16. bis 23. August 2015 in Mason bei Cincinnati ausgetragen wurde.

Die Vorjahressiegerin im Einzel war Serena Williams, Titelverteidigerinnen im Doppel waren Raquel Kops-Jones und Abigail Spears.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paarungen. Die acht topgesetzten Spielerinnen im Einzel sowie die vier topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos für den Aufstieg in die zweite Runde.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden 12 Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Folgende Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Mason (Ohio)